Kučín

Kučín, un village du district de Vranov nad Topľou.
Kučín, un village du district de Bardejov.